Софиевский сельский совет () — муниципальные образования в нескольких областях Украины.

Днепропетровская область 
 Софиевский сельский совет — Криворожский район.

Запорожская область 
 Софиевский сельский совет — Новониколаевский район.

Кировоградская область 
 Софиевский сельский совет — Компанеевский район.

Николаевская область 
 Софиевский сельский совет — Новобугский район.
 Софиевский сельский совет — Первомайский район.

Одесская область 
 Софиевский сельский совет — Белгород-Днестровский район.

Харьковская область 
 Софиевский сельский совет — Близнюковский район.

Черкасская область 
 Софиевский сельский совет — Золотоношский район.
 Софиевский сельский совет — Черкасский район.

Черниговская область 
 Софиевский сельский совет — Носовский район.
 Софиевский сельский совет — Сновский район.